Arquebisbat de Detroit (del seu nom en anglès Archdiocese of Detroit), arquebisbat de l'Església Catòlica amb seu a Detroit (Estats Units)
 L'exèrcit de les tenebres (del seu nom en anglès Army of Darkness), pel·lícula estatunidenca de l'any 1992
 Ajuda Oficial al Desenvolupament, ajuda al desenvolupament provinent dels organismes dels països desenvolupats cap als països en vies de desenvolupament
 Above Ordnance Datum, expressió en anglès per referir els metres sobre el nivell del mar en relació a un datum oficial de cada país
 Transmissió AOD (del seu nom en anglès Automatic Overdrive), sistema de transmissió automàtica amb multiplicador de gir desenvolupat per Ford
 Procés AOD (del seu nom en anglès Argon Oxygen Decarburization), procés de refinació usat en la fabricació d'acers